Граф Алексе́й Па́влович Капни́ст ( — ) — камергер Двора Его Императорского Величества (1913), контр-адмирал (1917).

Биография 
Старший сын графа Павла Алексеевича Капниста и Эмилии Алексеевны (1848—1904), дочери А. А. Лопухина. Имел брата Дмитрия и сестру Софью (1873—1880). Учился в 1-й Московской гимназии.

По окончании Морского корпуса (1891) плавал на кораблях Балтийского флота. Участвовал в войне с Китаем (1900—1901). В 1901 году окончил Артиллерийский офицерский класс с зачислением в артиллерийские офицеры 1-го разряда. В 1903—1906 годах — военно-морской агент в Австро-Венгрии и Италии. В 1906—1908 годы в чине капитана 2-го ранга служил в должности старшего офицера на линейных кораблях «Иоанн Златоуст» и «Три Святителя» Черноморского флота. В 1910—1914 годах находился в запасе. Был избран предводителем дворянства Мглинского уезда Черниговской губернии.

С началом Первой мировой войны вернулся на военно-морскую службу. Помощник начальника Морского генерального штаба (МГШ); с января 1916 года — офицер для поручений в Ставке Верховного Главнокомандующего; затем в июле назначен начальником управления Беломорско-Мурманским районом при морском министре.

С 27 июля (9 августа) 1917 года после Февральской революции исполнял обязанности начальника МГШ, был первым помощником морского министра. 28 июля 1917 года произведен в контр-адмиралы. 15(28) ноября 1917 года отстранён от должности и арестован за отказ подчиниться Совнаркому и Военно-морскому революционному комитету, но вскоре был освобождён.

После увольнения уехал в Киев, потом проживал на Кавказских Минеральных Водах. В сентябре 1918 года арестован ВЧК в Железноводске. В начале октября переведён в Пятигорск, где был убит во время Красного террора в ночь на 31 октября 1918 года в числе других офицеров высшего командного состава и видных государственных деятелей.

Семья 
Жена (с 17.05.1904; Рим) —  Ольга Константиновна Лишина  (13 (25).07. 1881—10.03.1960, Иерусалим, Израиль), дочь действительного статского советника, в конце жизни 
инокиня Ольга. В браке родились:
 Дмитрий (1905—1975) — инженер, педагог, общественный деятель,
 Павел (1906—1993) — поэт, благотворитель,
 Эмилия (1908—1996) — супруга Дмитрия Сергеевича Татищева (1898—?)
 Ольга (1911—2003) — в замужестве Вильерс,
 Сергей (1915—2006).

Примечания

Литература

Ссылки 
 А. П. Капнист
 А. П. Капнист
 

Алексей Павлович
Выпускники Морского кадетского корпуса
Участники китайского похода (1900—1901)
Адмиралы Первой мировой войны
Мглинские уездные предводители дворянства
Камергеры (почётное звание Российской империи)
Казнённые в Гражданскую войну в России
Казнённые в 1918 году